Вяльякюла (Väljaküla) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Вяльякюла — село у волості Валґа повіту Валґамаа.
 Вяльякюла — село у волості Пейпсіяере повіту Тартумаа.
 Вяльякюла — село у волості Саарде повіту Пярнумаа.
 Вяльякюла — село у волості Сааремаа повіту Сааремаа.